

Patronyme 

 Toros Roslin, enlumineur arménien du Moyen Âge ;
 Alexandre Roslin (1718-1793), peintre suédois ;
 Marie-Suzanne Roslin (1734-1772), sa femme, peintre française ;
 Gaby Roslin (1964-), actrice et présentatrice de télévision anglaise.

Toponyme 

 Roslin, village écossais ;
 Château de Roslin, château dans la ville de Roslin ;
 Institut Roslin, institut de recherche écossais.

Autres 
 Bataille de Roslin (1303), première guerre d’indépendance de l’Écosse ;
 Laura Roslin, personnage fictif de la série télévisée Battlestar Galactica.